Chemia
 CO – wzór tlenku węgla (czadu)
 co – symbol ligandu karbonylkowego stosowanego w uproszczonych wzorach związków metaloorganicznych
 Co – symbol kobaltu (łac. cobaltum)

 Biochemia
 Co – symbol oznaczający koenzym

 Biologia i fizjologia
 Co – odcinek ogonowy kręgosłupa lub rdzenia kręgowego
 CO – rzut serca, pojemność minutowa serca (ang. cardiac output)

 Technika
 CO lub c.o. – centralne ogrzewanie

 Inne
 Co? (portal) – portal filmowy